Ernst Johann Friedrich Mantzel ist der Name folgender Personen:

* Ernst Johann Friedrich Mantzel (der Ältere) (1699–1768), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ernst Johann Friedrich Mantzel (der Jüngere) (1748–1806), deutscher Jurist und mecklenburg-schwerinscher Landsyndikus